Guggenheim Foundation steht für:

 Harry Frank Guggenheim Foundation
 John Simon Guggenheim Memorial Foundation, siehe Guggenheim-Stipendium
 Solomon R. Guggenheim Foundation